

Persone 
Cataldo Nitti – (1808-1898) – patriota e politico italiano
Claudio Nitti (1968) – ex calciatore italiano
Federico Nitti (1905-1947) – medico, farmacologo e antifascista italiano naturalizzato francese
Francesco Fausto Nitti (1899-1974) – politico e antifascista italiano
Francesco Paolo Nitti (1914-1979) – storico italiano
Francesco Saverio Nitti (1868-1953) –  economista, politico, saggista e antifascista italiano, a capo dei governi Nitti I e Nitti II
Frank Nitti (1888-1943) – mafioso italiano
Giuseppe Nitti (1901-1967) – politico e avvocato italiano, figlio di Francesco Saverio
Michele Nitti (1981) – musicista e politico italiano

Altro 
Alfonso Nitti – protagonista del romanzo di Italo Svevo Una vita
Villa Nitti – villa situata ad Acquafredda di Maratea